Канэда () — японская фамилия. Известные носители:

 Канэда, Томоко (род. 1973) — японская актриса, сэйю и певица;
 Канэда, Хироси (род. 1953) — японский астроном.